Maybe It's Love – film del 1930 diretto da William A. Wellman
Maybe It's Love – film del 1935 diretto da William C. McGann
Kwai ching (Maybe It's Love) – film del 1984 diretto da Angela Chan